Владимир Дмитриевич Калинин (22 марта 1924, Собинка, Владимирская область — 6 сентября 2007) — живописец, участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Владимир Дмитриевич Калинин родился 22 марта 1924 года в посёлке Собинка Владимирской области. С 1932—1942 гг. учился в Собинской средней школе № 2, занимался рисованием, принимал участие в районных и областных художественных выставках. В годы Великой Отечественной войны окончил Владимирское пехотное училище. Воевал на Воронежском, Калининском, Первом и Втором Прибалтийских фронтах. С 1944—1946 гг. командовал взводом 246 миномётного полка 25 Миномётной Краснознамённой бригады. Награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны 1-й степени, медалью «За победу над Германией».

После окончания войны, в 1949 году поступил в Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. Мухиной (ЛВХПУ им. В. И. Мухиной) на факультет художественного оформления тканей. Среди преподавателей, оказавших влияние на художника были профессор П. П. Бучкин, преподаватель по рисунку — Р. В. Коган, художник-баталист — А. А. Блинков. Преподаватели отмечали высокий творческий потенциал художника и исключительное чувство цвета.

В 1957 году Владимир Калинин окончил ЛВХПУ им. В. И. Мухиной(диплом художника прикладного и декоративного искусства). С 1957—1960 гг. работал на текстильной фабрике «Авангард» в г. Юрьев-Польский Владимирской обл. художником по художественному оформлению тканей и колористом. Владимир Калинин разрабатывал рисунки для гобеленов, портьер, шотландки, используя абстрактные линейные композиции и новые колористические решения. Многие образцы тканей неоднократно выставлялись на специализированных выставках и были отмечены премиями (ткань «Шашечки», 1960 г.). Участвовал в воссоздании рисунков старинных гобеленов для дворцовой мебели Петербурга.

В 1960 г. Владимир Калинин переехал в г. Владимир и начал работать в мастерских Художественного фонда. Выполнял разнообразные оформительские, монументальные работы: росписи, мозаики, горельефы, сграффито. Продолжал работать над сериями пейзажей, посвящённых г. Владимиру, Суздалю, Мстере, Гороховцу и др. Известны также серии работ: «Карпаты», «Беломорье», «В горах Кабардино-Балкарии», «Крым».

В 1967 году был принят в члены Союза художников СССР. Принимал активное участие в областных и региональных, а также Всероссийских выставках. Многие работы пополнили российские и зарубежные коллекции.

Работы коллекциях 
 Владимирское отделение Художественного фонда РСФСР
 Владимиро-Суздальский музей-заповедник
 Государственное учреждение культуры Владимирской области «Центр изобразительного искусства», г. Владимира
 Курская картинная галерея им. А. А. Дейнеки
 Частные собрания в России, Италии, Франции, Австрии, Швейцарии

Выставки 
персональные
 1975 Владимир — к 50-летию со дня рождения
 1975 Собинка — к 50-летию со дня рождения
 1999 Владимир — к 75-летию художника
участие
 1957 — в музее ЛВХПУ им. Мухиной выставка посвящённая 250-летию Ленинграда (работа «Ткань Ленинградская»).
 1960 — I Республиканская художественная выставка «Советская Россия» — ткань «Шашечки» отмечена премией и дипломом
 1960, 1961, 1962, 1964, 1968, 1971, 1973 — Выставка произведений художников Владимирской области (Владимир)
 1965 — Областная выставка произведений художников- участников Великой Отечественной войны, г. Владимир
 1965 — Выставка-продажа произведений советских художников на кинофестивале в Каннах (Франция)
 1967 — Юбилейная выставка произведений художников Владимирской области, г. Владимир
 1967 — Вторая зональная художественная выставка «В едином строю», г. Москва
 1970 — Областная художественная выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, г. Владимир
 1971 — Выставка-продажа произведений современных советских художников, г. Осако (Япония)
 1971 — Museo Nazionale della Scienza e dell Tecnica «Leonardo Da Vinci», г. Милан
 1974 — «Художники из Владимира». Выставка-продажа произведений современных советских художников, организованная Всесоюзным объединением «Международная книга» и Художественным салоном по экспорту Художественного фонда СССР в Австрии.
 1977 — Выставка произведений художников, уроженцев г. Собинки, посвящённая 60-летию Великой Октябрьской революции, г. Собинка
 1979 — Выставка «Художники Владимира». Ленинград. Москва. Горький. Киров. Куйбышев.
 1987 — Областная художественная выставка, посвящённая 40-летию Владимирской организации Союза художников РСФСР, г. Владимир
 1988 — Областная художественная выставка «Наш край», г. Владимир
 1990 — VII региональная художественная выставка «Художники центральных областей России», г. Владимир
 1995 — Областная юбилейная художественная выставка, посвящённая 50-летию Владимирской организации Союза художников России, г. Владимир
 1997 — Республиканская художественная выставка «Художники России — Москве», посвящённая 850-летию г. Москвы, г. Москва
 1997 — VIII региональная художественная выставка «Художники центральных областей России», г. Москва
 1998 — Международная Российско-Белорусская выставка произведений живописи «Славянских городов немеркнущий венок», г. Москва, г. Минск
 1998 — Областная художественная выставка, посвящённая Дню города, г. Владимир
 1999 — Весенняя областная художественная выставка, г. Владимир
 1999 — Всероссийская художественная выставка «Россия — IX», г. Москва
 1999 — Областная художественная выставка «Художники — городу», г. Владимир
 2000 — Областная художественная выставка «Из века в век», г. Владимир
 2000 — Всероссийская художественная выставка «Имени Твоему…», посвящённая 2000-летию Рождества Христова, г. Москва
 2001, 2002 — Областная художественная выставка (Владимир)
 2002 — Областная художественная выставка «Художники Владимирской земли», г. Ярославль
 2005 — Областная художественная выставка «Салют Победы», г. Владимир
 2005 — Областная художественная выставка «Художники Владимирской земли», посвящённая 60-летию Владимирского областного отделения ВТОО «Союз художников России», г. Владимир
 2010 — Областная художественная выставка, посвящённая 65-летию ВОСХ, г. Владимир

Литература 
 Белокопытова А. Скромный человек — большой художник // Призыв. — 1999. — 13 февраля.
 Владимир Калинин: Абстрактный экспрессионизм в скорлупе советского реализма / автор-составитель В. К. Абрамов. — Москва: СканРус, 2013.
 Воронова О. Палитра и солнце // Комсомольская правда. — 1964. — № 169.
 Воронова О. Пейзажисты Владимира // Искусство. — 1968. — № 8.
 Воронова О. Владимирские пейзажисты // Советский художник. — 1973.
 Гудим В. Все краски спектра или стремление к лаконизму? // Призыв. — 1975. — № 40 (16 февраля).
 Гусев В. Художники Владимира.
 Лалакин Н. На Собинских берегах Клязьмы: Литературно-документальное повествование. — Владимир, 2005.
 Павлов П. Пейзаж в творчестве владимирских живописцев // Творчество. — 1963. — № 8.
 Труфилов А. Выставка в Собинке // Призыв. — 1977. — № 247 (22 октября).
 Художники народов СССР : Библиографический словарь. — СПб.: Гуманитарное агентство : Академический проект, 1995. — Т. 4, кн.2.
 Художники Владимирской земли / Сост. А. И. Скворцов. — Владимир: Эволюта, 1995.
 Художники Владимирской земли : Традиции и современность. 2005—2010 гг. / сост. Н. И. Севастьянова, Ю. К. Ткачев. — Владимир: Транзит-Икс, 2010.
 Художники Владимирской земли : Шесть десятилетий / сост. Н. И. Севастьянова, Ю. К. Ткачев. — Владимир: Посад, 2005.

Современные художники России